Lekié peut désigner :
 la Lekié, un cours d'eau du Cameroun
 la Lekié, un département du Cameroun
 Lekié, un village du département de la Lekié au Cameroun.